Oskar Matushkin, född 1 mars 1997, är en svensk professionell ishockeyspelare som säsongen 2022/2023 spelar för Nybro Vikings i Hockeyettan. Matushkin är son till Igor Matushkin och uppväxt Umeåtraken. Matushkins moderklubb är IF Björklöven med vilka han spelade som junior och fick göra debut i Hockeyallsvenskan med. Därefter fortsatten han spela för Luleå HF:s J20-lag och senare i olika lag i Hockeyettan: Kiruna IF, Asplöven HC, Visby/Roma HK och Piteå HC innan han till säsongen 2020/2021 värvades till Tingsryds AIF i Hockeyallsvenskan. Efter avslutad säsong värvades han till belarusiska Junost Minsk där han aldrig hann spela i seriespel innan han värvades tillbaka till Hockeyettan och Bodens HF. Där gjorde Matushkin succé med 31 mål på 44 matcher, trots att han alltså spelar som back. Säsongen därpå flyttade han söder ut till småländska Nybro Vikings för fortsatt spel i samma liga.

Klubbkarriär

Referenser 
 

Födda 1997
Levande personer
Män
Spelare i Asplöven HC
Spelare i Bodens HF
Spelare i IF Björklöven
Spelare i Junost Minsk
Spelare i Kiruna IF
Spelare i Nybro Vikings
Spelare i Piteå HC
Spelare i Tingsryds AIF
Spelare i Visby/Roma HK
Svenska idrottare under 2000-talet
Svenska ishockeyspelare